Liversedge bezeichnet:

 Liversedge (West Yorkshire), ein Dorf in West Yorkshire

Liversedge ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Liversedge (1894–1951), US-amerikanischer Leichtathlet und Brigadegeneral
 Nick Liversedge (* 1988), englischer Fußballtorwart